Partasensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Partasensaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 
 Partasensaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar